A Quilmes (a kilme indián népcsoport nevének spanyol írásmódja) a következőket jelentheti:
Quilmes partido, közigazgatási egység Argentínában, Buenos Aires tartományban
Quilmes, település Argentínában, Buenos Aires tartományban, Quilmes partidóban
Quilmes, argentin sör
Quilmes, régészeti lelőhely Argentínában, Tucumán tartományban, Tafí del Valle megyében